Peter Watson – collezionista d'arte inglese
 Peter Watson – giornalista britannico
 Peter Watson – politico australiano
 Peter William Watson – botanico inglese
 Peter Watson – atleta australiano
 Peter Watson – calciatore inglese
 Peter Watson – calciatore inglese
 Peter Watson – calciatore nordirlandese
 Peter Watson – produttore